«Крайние меры» () — американский триллер 1996 года с Сарой Джессикой Паркер, Хью Грантом и Джином Хэкменом в главных ролях.

Сюжет 

Молодой нью-йоркский врач Гай Лютан узнаёт шокирующие детали о частных медицинских экспериментах своего коллеги — доктора Лоуренса Майрика и, как следствие, теряет работу. Но это не останавливает Гая в борьбе со своим могущественным противником.

В ролях

Критика 
Критики встретили фильм неоднозначно. Кинокритики Роджер Эберт и Джин Сискел дали фильму 3 звезды из 4. Эберт упомянул в своей рецензии, что фильм «создан на более высоком уровне, чем большинство триллеров; диалоги грамотные и продуманные, но Грант больше похож на обычного человека, чем на героя боевика».

Примечания

Ссылки 
 Описание фильма и отзывы на сайте Kinomania.ru

Фильмы-драмы США
Фильмы-триллеры США
Мистические фильмы США
Детективные фильмы США
Фильмы 1996 года
Фильмы Castle Rock Entertainment
Фильмы США 1996 года